Waga kogucia mężczyzn to jedna z ośmiu męskich konkurencji bokserskich rozgrywanych podczas letnich igrzysk olimpijskich w 1948 w Londynie. Startowali bokserzy o wadze nie przekraczającej 54 kilogramów. Pojedynki w tej kategorii wagowej toczone były w dniach od 7 do 13 sierpnia w halach Earls Court Exhibition Centre i Wembley Arena. Zwyciężył reprezentant Węgier Tibor Csík. Wystąpiło 30 bokserów z 30 państw.

Drabinka turniejowa

Faza początkowa

Górna drabinka

Dolna drabinka

Faza finałowa

Bibliografia 
 
 

Boks na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1948